un castello in Repubblica Ceca, nel comune di Netolice
 un asteroide: 235621 Kratochvíle